Saivolompolo kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Saivolompolo (Gällivare socken, Lappland, 744565-170443), sjö i Gällivare kommun, 
Saivolompolo (Gällivare socken, Lappland, 748642-171525), sjö i Gällivare kommun,  (6,1 ha)

Se även
Saiva
Saivo
Saivojärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn